Mauss est un patronyme porté notamment par :

Patronymie
 Fabrice Mauss (1978-), auteur-compositeur-interprète français, leader du groupe MAUSS (2001-2008).
 Karl Mauss (1898-1959), General der Panzertruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Marcel Mauss (1872-1950), anthropologue, ethnologue et sociologue français, souvent considéré comme le "père de l'ethnologie française".

Mouvements 
Pour la revue du « Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales », voir Revue du MAUSS.

Homonymie de patronyme